Valtuille puede referirse a dos pueblos del municipio de Villafranca del Bierzo (provincia de León, España):

 Valtuille de Arriba
 Valtuille de Abajo